Дьяволик:
 Дьяволик — персонаж итальянских комиксов.
 «Дьяволик» — серия итальянских комиксов.
 «Дьяволик» — фильм, снятый итальянским режиссёром Марио Бава в 1968 году.
 «Дьяволик» — фильм, снятый братьями Манетти 2021 году.
 «Дьяволик» — итальянский мультсериал.
 «Дьяволик: Один против мафии» — компьютерная игра 2008 года по мотивам итальянских комиксов.